Köhnlein ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Köhnlein (* 1959), deutscher Jazzpianist
 Friedrich Köhnlein (1879–1916), deutscher Schachspieler und -komponist
 Johannes Köhnlein (1902–1989), deutscher Agrarwissenschaftler
 Manfred Köhnlein (* 1936), deutscher evangelischer Theologe, Religionspädagoge und Hochschullehrer
 Marianne Köhnlein-Göbel, deutsche Sängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Walter Köhnlein (* 1936), deutscher Fachdidaktiker
 Wolfgang Köhnlein (1933–2021), deutscher Strahlenbiologe

Siehe auch:
 Köhlein